

Abstract 
Am emis ipoteza că expunerea la oxigenul hiperbar (HBO2) ar mobiliza celulele stem / progenitoare din măduva osoasă printr-un mecanism dependent de oxidul azotic (· NO). Populația de celule CD34 + din circulația periferică a oamenilor s-a dublat ca răspuns la o singură expunere la 2.0 atmosfere absolute (ATA) O2 timp de 2 ore. Pe parcursul a 20 de tratamente, celulele CD34 + circulante au crescut de opt ori, deși numărul total de celule albe circulante nu a crescut semnificativ. Numărul de celule care formează colonii (CFC) a crescut de la 16 ± 2 la 26 ± 3 CFC / 100.000 de monocite placate. Creșterile CFC s-au datorat în totalitate subpopulației CD34 +, dar creșterea celulară crescută a avut loc numai în probele obținute imediat după tratament. O proporție mare de celule descendente exprimă receptori pentru factorul de creștere endotelial vascular-2 și pentru factorul de creștere derivat din strom. La șoareci, HBO2 a crescut factorul de celule stem circulante cu 50%, a crescut numărul de celule circulante care exprimă antigenul 1 al celulelor stem și CD34 de 3,4 ori și a dublat numărul de CFC. Măduva osoasă · Concentrația de NO a crescut cu 1.008 ± 255 nM în asociere cu HBO2. Mobilizarea celulelor stem nu a avut loc la șoareci lipsiți de gene pentru endotelial · sintază-NO. Mai mult, tratamentul prealabil al șoarecilor de tip sălbatic cu un inhibitor al sintazei-NO a împiedicat creșterea indusă de HBO2 în factorul celulelor stem și celulele stem circulante. Concluzionăm că HBO2 mobilizează celulele stem / progenitoare prin stimularea sintezei-NO.

Scopul 
Din această investigație a fost de a determina dacă expunerea la oxigenul hiperbaric (HBO2) ar mobiliza celulele stem / progenitoare (SPC) derivate din măduva osoasă la oameni și animale. SPC pluripotente de la adulți prezintă proprietăți similare cu SPC embrionare și sunt promițătoare pentru tratamentul tulburărilor degenerative și moștenite (9, 20). Neovascularizarea postnatală are loc prin încolțirea endoteliului din vasele de sânge preexistente (angiogeneza) și prin SPC endoteliale eliberate din măduva osoasă care găzduiesc focarele de ischemie într-un proces numit vasculogeneză (21). Mobilizarea SPC din măduva osoasă poate fi stimulată de ischemie periferică, exerciții energice, agenți chimioterapeutici și factori de creștere hematopoietici (2, 16, 22, 23, 27, 30, 36). SPC-urile pot fi obținute și prin recoltarea directă a măduvei osoase și manipulări ex vivo (10, 28, 32). SPC hematopoietice sunt obținute în mod obișnuit în scopul transplantului de măduvă osoasă prin administrarea agenților chimioterapeutici și a factorilor de creștere (36). Utilizarea acestor agenți pentru obținerea SPC autologe pentru tratarea tulburărilor, cum ar fi ischemia organelor și a membrelor și a rănilor refractare, a fost luată în considerare, dar aplicarea este contracarată din cauza riscurilor precum tromboza arterială acută, angina pectorală, sepsis și moarte (7, 20, 21 , 27, 29, 30, 36).

Oxidul nitric (· NO) joacă un rol cheie în declanșarea mobilizării SPC din măduva osoasă prin eliberarea citokinei active a celulelor stem, ligand cKit (factor de celule stem, SCF) (1, 8). Deoarece HBO2 poate activa · NO sintaza în diferite țesuturi, am emis ipoteza că expunerea la HBO2 poate stimula mobilizarea SPC către circulația periferică (33, 34). Într-un model murin, am constatat că HBO2 mărește mobilizarea SPC și recrutarea la răni ischemice și grăbește vindecarea ischemică a rănilor (Goldstein LJ, Gallagher K, Baireddy V, Bauer SM, Bauer RJ, Buerk DG, Thom SR, Velazquez OC, observații nepublicate). S-a demonstrat că SPC adăpostesc răni ischemice, unde sunt necesare pentru angiogeneză (3).

Terapia HBO2 este administrată pentru o varietate de boli într-o cameră hiperbară în care pacienții respiră O2 pur la presiuni parțiale de până la 3,0 atmosfere absolute (ATA). HBO2 este utilizat în mod standard ca tratament profilactic pentru a reduce incidența osteoradionecrozei (ORN) la pacienții care trebuie supuși unei intervenții chirurgicale care implică țesuturi expuse anterior la radioterapie (6, 15). Am obținut probe de sânge periferic de la voluntari umani normali și de la un grup de pacienți supuși profilaxiei HBO2 în așteptarea intervenției chirurgicale pentru a reduce riscul lor de ORN și am examinat sângele pentru prezența SPC. Am investigat apoi mecanismul de mobilizare SPC la șoareci. Aici, demonstrăm că HBO2 determină mobilizarea rapidă a SPC atât la oameni, cât și la șoareci și că acest lucru are loc printr-un mecanism · dependent-NO.

Metode

Eliberarea celulelor stem la oamenii expuși la HBO2 
Acest protocol a fost aprobat de către Comitetul de revizuire instituțională și de Comitetul de monitorizare științifică a studiilor clinice din Centrul pentru cancer Abramson. Pacienții sunt direcționați la Institutul de Medicină de Mediu al Universității din Pennsylvania pentru tratament profilactic HBO2 din cauza riscului pentru ORN. Un grup din acești pacienți a fost abordat și, după consimțământul informat, s-a obținut sânge înainte și după primul, al 10-lea și al 20-lea tratament HBO2 (2,0 ATA O2 timp de 2 ore). Toți acești pacienți au fost supuși radioterapiei pentru tumorile capului sau gâtului; niciunul nu a avut ulcerații deschise și nici nu au luat corticosteroizi sau agenți chimioterapeutici. Pe baza standardului actual de îngrijire, aceștia au primit terapie HBO2 înainte de a fi supuși unei intervenții chirurgicale pe cale orală din cauza xerostomiei induse de radiații și a cariilor. Bărbații (n = 18) au avut o vârstă medie de 56 ± 2 (SE) an, iar femeile (n = 8) 53 ± 4 ani. Trei asistenți paramedici din cameră, bărbați cu o vârstă medie de 48 ± 3 ani, au avut, de asemenea, prelevat sânge înainte și după presurizare la 2,0 ATA timp de 2 ore. Acești indivizi au servit drept control al efectului presiunii față de hiperoxie, deoarece respiră aer și nu oxigen pur în camera hiperbară. Trei voluntari umani normali și sănătoși, doi bărbați și o femeie cu o vârstă medie de 53 ± 3 ani, au suferit, de asemenea, expuneri de 2 ore la hiperoxie.

Sângele anticoagulat cu citrat (16 ml) a fost centrifugat prin Histopaque 1077 (Sigma) la 400 g timp de 30 de minute pentru a izola leucocitele, iar celulele au fost spălate în PBS. Unde s-a indicat, leucocitele izolate au fost supuse unei purificări suplimentare pentru a obține celule CD34 + și CD34− prin utilizarea de bile paramagnetice de polistiren acoperite cu anticorp la CD34 (Dynal Biotech, Lake Success, NY). Izolarea a fost efectuată exact așa cum a recomandat producătorul, cu excepția faptului că, în timp ce celulele erau atașate la margele, acestea erau spălate doar de două ori, nu de trei ori. În mod normal, sistemul de selecție a mărgelei atinge 90% puritate pentru celulele care exprimă CD34, dar recuperează doar aproximativ 50% din toate celulele CD34 + dintr-o suspensie de celule. Scopul nostru a fost de a evalua potențialul de creștere al celulelor CD34 + și CD34− separat. Cu metoda noastră de separare modificată, celulele aspirate care nu s-au atașat la perlele acoperite cu anticorp CD34 conțineau doar 1,4 ± 0,4% (SE, n = 9) din celulele care exprimă CD34 în populația totală de monocite, iar celulele recuperate s-au detașat din margele au fost 75 ± 4% pure. Adică, aproximativ 25% din monocitele utilizate în culturile „CD34 +” nu au exprimat CD34.

Pentru analiza citometriei în flux, monocitele spălate au fost suspendate în 250 μl PBS + 0,5% BSA. Celulele au fost incubate mai întâi cu IgG de iepure (250 μg / ml) timp de 5 minute la 4 ° C pentru a bloca receptorii Fc și apoi incubate cu o concentrație saturată de CD34 anti-uman de șoarece conjugat cu R-ficoeritrina (RPE) (Clona 581, a epitop CD34 de clasa a III-a; BD Pharmingen, San Jose, CA), șoareci conjugat fluorescein izotiocianat (FITC) anti-uman CXCR4 (sisteme R și D, Minneapolis, MN) și fie aloficocianină (APC) anti-vascular uman șoarece conjugat receptorul factorului de creștere endotelial-2 (VEGFR-2) (sisteme R și D) sau CD133 conjugat cu APC (Miltenyi Biotec, Auburn, CA) timp de 30 de minute la 4 ° C. Imunoglobulina de șoarece asortată cu izotip a servit drept control. Celulele au fost apoi spălate cu PBS și eritrocitele reziduale au fost lizate prin incubare în 155 mM clorură de amoniu, 0,1 mM EDTA și 10 mM carbonat de sodiu (pH 7,2), centrifugate și resuspendate în PBS. Citometria de flux a fost efectuată folosind un citometru de flux FACScan (Becton Dickinson) la instalația Abramson Cancer Center Flow Cytometry Core. Monocitele au fost închise pe bază de împrăștiere a luminii laser înainte și laterală și 100.000 de celule închise au fost analizate pentru exprimarea markerilor de suprafață celulară care pot fi prezenți pe SPC.

Pentru testele de celule formatoare de colonii (CFC), monocitele au fost spălate și apoi suspendate în mediu de testare a coloniilor Metho-Cult (StemCell Technologies, Vancouver, BC, Canada), care conține metilceluloză, l-glutamină, ser fetal bovin, ser albumină bovină , factor de celule stem umane recombinante, factor de stimulare a coloniei de granulocite-monocite, interleukină-3 (IL-3) și eritropoietină. Culturile au fost inițiate cu 1 ml de suspensie / godeu a unei plăci Petri cu șase godeuri și incubate la 37 ° C, aer cu 5% CO2, într-o atmosferă complet umidificată. Monocitele neselectate au fost cultivate la o concentrație de 100.000 celule / placă, iar celulele CD34 + izolate au fost cultivate la 50.000 celule / placă. Coloniile au fost evidente și s-au numărat folosind un microscop în stadiu inversat la 14 zile.

Fenotipul celulelor descendente din plăcile CFC au fost analizate prin citometrie în flux și microscopie confocală. Celulele de pe plăcile CFC au fost recoltate amestecând mai întâi 5 ml PBS + 0,5 mM EDTA cu mediul semi-moale Metho-Cult în plăci și apoi centrifugând la 500 g timp de 5 min. Peleta de celule a fost spălată o dată în PBS + 0,5% BSA și o parte alicotă de celule a fost caracterizată prin citometrie în flux așa cum s-a descris mai sus. O a doua porțiune de celule a fost resuspendată în mediu de creștere și cultivată în plăci cu 24 de godeuri. Celulele au fost suspendate în 60% mediu modificat Dulbecco Eagle (glucoză scăzută; GIBCO BRL, Rockford, MD), 40% mediu MCBD-201 (Sigma, St. Louis, MO) și următoarele suplimente (toate achiziționate de la Sigma): 1 × insulină-transferină-seleniu, acid linolenic-BSA, 10-9 M dexametazonă, 10−4 M acid ascorbic-2-fosfat, 100 U penicilină și 1.000 U streptomicină. După creștere până la confluență, celulele au fost răzuite de pe plăci, spălate în PBS și observate pe lamele de microscop acoperite cu polilizină. Celulele au fost fixate cu paraformaldehidă 1% timp de 10 minute și blocate timp de 1 oră la 4 ° C cu soluție salină tamponată cu Tris (pH 8,3) conținând 10 mM Tris, 250 mM NaCI, 0,3% Tween 20 și 1% BSA. Celulele au fost apoi acoperite cu 50 μl 1: 1.000 de diluție a factorului von Willebrand anti-uman de șoarece (BD Pharmingen) alcătuit în PBS + 0,5% BSA timp de 1 oră la 4 ° C, spălate de două ori cu PBS și apoi contracolorate timp de 1 oră la 4 ° C cu o diluție de 1: 2.500 de anticorp anti-șoarece conjugat cu Cy3 și aglutinină Ulex europaeus conjugată cu FITC (Sigma). Celulele au fost examinate cu un Bio-Rad Radiance 2000 atașat la un microscop confocal în stadiu inversat Nikon TE 300 care a fost operat cu un laser cu diodă roșie la 638 nm și lasere kripton la 488 și 543 nm.

Studii pe șoareci 
Au fost achiziționați șoareci de tip sălbatic și endotelial · sintaza-NO (eNOS KO) (Mus musculus) (Laboratoarele Jackson, Bar Harbor, ME), hrăniți cu o dietă standard de rozătoare și apă ad libitum și adăpostiți în facilitățile pentru animale de la Universitatea din Pennsylvania. Șoarecii au fost expuși la HBO2 timp de 90 de minute în urma protocolului nostru publicat (27, 28). În studii selectate, șoarecii de tip sălbatic au fost pretratați cu ester metilic NG-nitro-l-arginină intraperitoneal (l-NAME), 40 mg / kg, la 2 ore înainte de presurizare. Sângele a fost obținut de la șoareci anesteziați [administrare intraperitoneală de ketamină (100 mg / kg) și xilazină (10 mg / kg)] prin puncție aortică, iar măduva osoasă a fost recoltată prin tăierea capetelor de pe femur și spălarea cavității măduvei cu 1 ml PBS. Leucocitele au fost izolate într-o procedură în esență aceeași cu cea descrisă mai sus pentru celulele umane, cu excepția faptului că celulele sanguine au fost centrifugate prin Histopaque 1083 (Sigma). Colorarea cu anticorpi a markerilor de suprafață celulară a fost efectuată așa cum s-a descris mai sus utilizând antigen-1 (Sca-1) anti-șoarece de șobolan conjugat cu șobolan conjugat cu FITC și CD34 anti-șoarece de șobolan conjugat cu RPE (ambii de la BD Pharmingen). Factorul de celule stem de șoarece a fost măsurat folosind kitul de imunoanaliză Quantikine M de la R și D Systems urmând instrucțiunile producătorului.

Nivelul de NO măduva osoasă a fost măsurat prin plasarea microelectroților selectivi pentru · NO în cavitatea distală a măduvei femurale. Șoarecii au fost anesteziați, femurii au fost expuși și un ac de calibru 25 a fost folosit pentru a face o gaură prin osul cortical. Nici un microelectroz acoperit cu nafion, fabricat din micropipete de sticlă de silex, așa cum este descris într-o publicație anterioară (33), au fost plasate în cavitate și ținute în poziție de un ansamblu de braț de micromanipulator. Șoarecii au fost apoi plasați în camera hiperbară pentru expunerea la HBO2. În anumite studii, în timp ce respira doar aer și nu HBO2, șoarecii au primit o doză intraperitoneală de nitroprusidă de sodiu (4-8 mg / kg) pentru a evalua dacă această manipulare ar altera concentrația NO din măduva osoasă și ar mobiliza SPC-urile.

Statistici 
Analiza statistică a numărului de celule stem umane a fost efectuată prin măsurători repetate ANOVA urmată de testul Dunnett (SigmaSTAT, Jandel Scientific). CFC-urile înainte și după hiperoxie au fost analizate prin testul t, iar mobilizarea celulelor stem de șoarece au fost analizate prin ANOVA urmată de testul lui Dunn. Nivelul de semnificație a fost luat ca P <0,05, iar rezultatele sunt exprimate ca medii ± SE.

Rezultate

Mobilizarea SPC-urilor la oameni 
Sângele de la pacienți a fost obținut înainte și după primul, al 10-lea și al 20-lea tratament hiperbaric pentru profilaxia ORN (cursul standard de terapie preoperator este de 20 de tratamente). Leucocitele din sânge au fost recoltate și analizate pentru prezența SPC pe baza citometriei în flux și a CFC.

Rezultatele citometriei în flux au indicat că există o serie de răspunsuri la HBO2 și, pentru a prezenta acest lucru, rezultatele de la trei pacienți diferiți sunt prezentate în Fig. 1–3. Figura 1A prezintă un grafic tipic scatterdot dintr-o probă de celule. Înainte ca pacienții să fie expuși la HBO2, foarte puține celule sanguine erau pozitive pentru CD34, cel mai frecvent utilizat marker de suprafață celulară pentru SPC (20). Au existat, de asemenea, puține celule care au exprimat VEGFR-2, receptorul factorului de creștere derivat din strom (CXCR4) sau un alt marker de suprafață SPC, CD133 (20). Acești markeri au fost, de asemenea, rareori prezenți pe celulele de la asistenții paramedici din camera hiperbară, care au servit drept controale pentru efectul presiunii în sine în acest studiu (de exemplu, Fig. 1C; datele CD133 nu sunt prezentate). O comparație din Fig. 1, D și G, arată că numărul de celule care exprimă CD34 a crescut în sânge după primul tratament cu HBO2. Ulterior fiecărui tratament HBO2, am găsit o mică creștere la o populație de celule cu expresie moderat crescută a CD34 (care prezintă intensitate între 10 și ∼50) și o altă populație cu intensitate mai mare de ∼100 la 1.000. Graficele punctelor din Fig. 1, E vs. H, arată modelul expresiei CD34 și VEGFR-2 pentru celulele închise. Figura 1H arată o populație de celule care exprimă ambii markeri de suprafață (cadranul din dreapta sus), iar histogramele (Fig. 1, F și I) arată expresia VEGFR-2 pe celule înainte și după primul tratament HBO2 al pacientului. La toți cei 26 de pacienți, am constatat că majoritatea celulelor CD34 + de înaltă intensitate au exprimat, de asemenea, VEGFR-2 la o intensitate cuprinsă între 10 și 100.

Analiza citometriei de flux a leucocitelor umane. Date de la un subiect de control al presiunii (paramedic) și un pacient înainte și după primul tratament cu oxigen hiperbar (HBO2). A: grafic tipic de puncte cu puncte laterale și laterale; cercul negru indică populația de celule închise analizate pentru markeri de suprafață celulară. B: eșantionare închisă de celule incubate cu anticorpi de șoarece martor izotopi conjugați cu izotiocianat de fluoresceină (FITC) sau R-ficoeritrin (RPE). C: grafic punct pentru celule de la un paramedic, control de presiune individual colorat pentru receptorul factorului de creștere endotelial vascular-2 (VEGFR-2) și receptor pentru factorul de creștere derivat din strom (CXCR4). APC, aloficocianină. D – I: date obținute de la 100.000 de celule închise de la un pacient colorat atât pentru CD34, cât și pentru VEGFR-2. Al doilea rând de grafice (D-F) prezintă modele de expresie pentru celule pre-HBO2, iar al treilea rând de grafice (G-I) arată populația de celule închise după tratamentul HBO2.

Fig. 2 prezintă răspunsuri la un pacient înainte și după al 10-lea tratament cu HBO2. Expresia celulară a CD34 a fost crescută înainte de cel de-al 10-lea tratament și acest lucru va fi discutat mai jos (vezi Fig. 4). Populația CD34 + la acest pacient a prezentat o expresie de suprafață oarecum mai mică (intensitate ~ 100) decât pacienții arătați în Fig. 1 și 3, ceva ce am observat la un total de trei pacienți. Celulele endoteliale circulante exprimă CD34 și pot exprima VEGFR-2; astfel, pentru a discerne mai atent dacă HBO2 a mobilizat SPC-uri, am cercetat și celulele pentru exprimarea CD133 și CXCR4. CD133 nu este exprimat de celulele endoteliale, iar CXCR4 este exprimat pe un subset de SPC (5, 13, 17, 20). O populație de celule care exprimă atât CD34, cât și CD133 poate fi văzută în Fig. 2, A și D (cadranul din dreapta sus înainte și după cel de-al 10-lea tratament). Histogramele pentru exprimarea CD34 și CD133 pe celulele circulante sunt, de asemenea, prezentate în Fig. 2. Figura 3 prezintă răspunsurile la un al treilea pacient înainte și după cel de-al 20-lea tratament HBO2.

Analiza de citometrie în flux a 100.000 de leucocite umane închise, așa cum se arată în Fig. 1, care au fost colorate pentru CD34 și CD133. Datele provin de la 1 pacient înainte de al 10-lea tratament HBO2 (A-C) și după al 10-lea tratament HBO2 (D-F).

Analiza de citometrie în flux a 100.000 de leucocite umane închise, așa cum se arată în Fig. 1, care au fost colorate pentru CD34 și CD133. Datele provin de la 1 pacient înainte de cel de-al 20-lea tratament cu HBO2 (A-C) și după cel de-al 20-lea tratament cu HBO2 (D-F).

Am definit celulele CD34 + ca având intensitate de fluorescență peste 10. După cum se arată în Fig. 4, au existat creșteri persistente în populațiile CD34 + circulante după primul tratament cu HBO2. Cu toate acestea, numărul de leucocite din sângele periferic nu a fost semnificativ diferit pre- și post-HBO2 (6,8 ± 0,3 × 103 / μl, 27% preexpunere mononucleară; și 6,7 ± 0,8 × 103 / μl, 28% mononuclear, postexpunere), în concordanță cu observațiile noastre anterioare (35). Fracția de celule CD34 + din populația închisă a fost de 0,20 ± 0,05% (SE) înainte de primul tratament HBO2 și 1,58 ± 0,27% după cel de-al 20-lea tratament HBO2, o creștere de opt ori. Mobilizarea SPC s-a datorat expunerii la hiperoxie și nu doar la presiune, deoarece nu s-a observat nicio creștere a celulelor CD34 + circulante la trei asistenți medicali paramedici care au asistat pacienții din interiorul camerei hiperbarice (care respiră aer, nu oxigen pur, în timp ce la 2,0 ATA). Figura 1C arată o probă de celule obținută după ce un paramedic a suferit presurizare, iar populația CD34 + arăta similar cu cea prezentată în Fig. 1, D și E.

Populația medie CD34 + din sângele oamenilor înainte și după tratamentele HBO2. Datele reprezintă fracțiunea de celule CD34 + din populația închisă folosind leucocite obținute de la 26 de pacienți înainte și după primul, al 10-lea și al 20-lea tratament HBO2. * Măsuri repetate ANOVA unidirecționale, P <0,05 față de valoarea primului tratament pre-HBO2.

Numărul de celule care exprimă CD34 a crescut semnificativ între primul și al 10-lea tratament. A existat o tendință către o creștere suplimentară (nesemnificativă) între tratamentul 10 și 20. Deși numărul de celule CD34 + nu a fost semnificativ diferit înainte de după 10 și 20 de tratamente, până la cel de-al 20-lea tratament, subsetul de celule CD34 + care au exprimat și CXCR4 a fost semnificativ mai mare comparativ cu populația dual pozitivă înainte de începerea HBO2. Aceste rezultate sunt prezentate în Fig. 5.

Proporția de celule circulante care exprimă CD34 care exprimă, de asemenea, CXCR4 înainte și după primul, al 10-lea și al 20-lea tratament HBO2 (n = 26 de pacienți). * Măsuri repetate ANOVA unidirecționale, P <0,05 față de valoarea primului tratament pre-HBO2.

SPC circulante au fost, de asemenea, măsurate la trei subiecți umani sănătoși înainte și după o singură expunere de 2 ore la 1 sau 2 ATA O2. Nu a existat nicio modificare semnificativă a SPC-urilor circulante din cauza expunerii la 1 ATA O2 (datele nu sunt prezentate), dar am constatat o creștere de trei ori datorită expunerii la 2 ATA O2, un răspuns semnificativ mai robust la o singură expunere la HBO2 decât s-a observat la pacient populația descrisă în Fig. 4. Înainte de expunerea la 2,0 ATA O2, fracția medie a celulelor CD34 + a fost de 0,20 ± 0,02%, iar ulterior hiperoxiei la 2 ATA O2, fracția medie a celulelor CD34 + a fost de 0,67 ± 0,03% (P <0,05 ).

O abordare alternativă pentru evaluarea SPC-urilor a fost determinarea numărului de CFC-uri din sângele periferic. Așa cum se arată în Fig. 6, CFC-urile au fost semnificativ crescute ca răspuns la fiecare expunere la HBO2. De remarcat, nu am găsit creșteri în CFC înainte de tratamentele 10 și 20, deși numărul de celule CD34 + a fost crescut (Fig. 4). Deoarece aceste studii au fost efectuate pe monocite neselectate, o serie de studii au fost efectuate după ce monocitele care exprimă CD34 au fost separate folosind margele paramagnetice acoperite cu anticorp la CD34 (vezi metodele). Această procedură a fost efectuată pe celule de la nouă pacienți înainte și după al 20-lea tratament cu HBO2. Am anticipat o creștere mai bună a populației îmbogățite, astfel încât celulele au fost placate la o densitate redusă, 50.000 pe placă, față de 100.000 pe placă ca în Fig. 6. Înainte de tratament, existau 12 ± 1 colonii / placă, iar după HBO2, 23 ± 2 colonii au crescut (P <0,05), în timp ce în fracția CD34-negativă, 11 ± 1 colonii / placă au crescut înainte de tratament și 11 ± 1 colonii / placă (fără diferențe semnificative) au crescut după HBO2.

Celule care formează colonii (CFC) în sângele oamenilor înainte și după tratamentele HBO2. Datele sunt coloniile numărate după o incubație de 14 zile (toate coloniile aveau un aspect mieloid). * Diferență semnificativă prin testul t efectuat pe fiecare set de date pre / post-1 tratament, P = 0,036; tratament pre / post-10, P = 0,041; tratament pre / post-20, P = 0,049.

Fenotipul celulelor descendente de la un total de 14 pacienți a fost analizat prin citometrie în flux. Celulele au fost recoltate și s-a evaluat expresia CXCR4 și VEGFR-2. Figura 7 prezintă un model tipic de expresie și nu am putut identifica nicio diferență discernabilă dacă celulele au fost cultivate după primul, al 10-lea sau al 20-lea tratament cu HBO2. Celulele descendente au fost, de asemenea, subculturate și examinate prin microscopie confocală. Aproximativ 10% din celule au exprimat puternic factorul von Willebrand și s-au colorat pozitiv pentru lectina Ulex europaeus, sugerând că un subset al SPC mobilizate sunt progenitori endoteliali.

Diagrama de dispersie a citometriei de flux a celulelor descendente obținute din plăcile CFC de la 1 pacient după cel de-al 10-lea tratament HBO2.

Studii la șoareci 
CPS în sângele periferic al șoarecilor au fost evaluate ca celule care au coexprimat CD34 și Sca-1. În studiile preliminare, am constatat că cea mai eficientă presiune pentru creșterea SPC-urilor circulante la șoareci a fost de 2,8 ATA O2. Expunerea la 100% O2 la presiunea ambiantă și expunerea la un control al presiunii, presiunea de 2,8 ATA prin utilizarea unui gaz care conține 7,5% O2 (astfel încât presiunea parțială a O2 a fost aceeași cu aerul înconjurător, 0,21 ATA O2), nu a stimulat mobilizarea SPC ( Fig. 8). Dacă leucocitele au fost recoltate imediat după expunerea la HBO2, a existat o creștere semnificativă a celulelor CD34 + / Sca-1 + (Fig. 8).

Celule CD34 + / Sca-1 + medii din sânge de la șoareci supuși HBO2. De la stânga la dreapta: martor (aer), șoarecii nu au fost expuși la presiune sau hiperoxie; l-NAME / Air, șoarecii au primit 40 mg / kg ip NG-nitro-l-arginină ester metilic (l-NAME) cu 3,5 ore înainte de recoltarea celulelor; 2.8 ATA presiune, șoarecii au fost expuși la 2.8 atmosfere presiune absolută (ATA) folosind un gaz conținând doar 7,5% O2 (0,21 ATA O2) timp de 90 de minute înainte de recoltarea celulelor; 1 ATA O2, șoarecii au fost expuși la 100% O2 la presiunea ambiantă timp de 90 de minute înainte de recoltarea celulelor; HBO2, șoarecii au fost expuși la 2,8 ATA O2 timp de 90 de minute, iar celulele au fost recoltate imediat (în 30-90 minute) după depresurizare; l-NAME / HBO2, șoarecii au primit 40 mg / kg ip l-NAME 2 ore înainte de o expunere de 90 de minute la 2,8 ATA O2, iar apoi celulele au fost recoltate (în 30-90 min); 16 h post-HBO2 cu 1 × HBO2, șoarecii au fost expuși timp de 90 min la 2,8 ATA O2 și apoi lăsați să respire aer timp de 16 h înainte de recoltarea celulelor; 16 h post-HBO2 cu l-NAME / 1 × HBO2, șoarecii au primit 40 mg / kg ip l-NAME 2 h înainte de o expunere de 90 de minute la 2,8 ATA O2, iar apoi celulele au fost recoltate 16 h după depresurizare; 16 h post-HBO2 cu 2 × HBO2, șoarecii au primit două expuneri de 90 de minute la 2,8 ATA O2 separate prin 24 de ore, iar celulele au fost recoltate 16 ore după al doilea tratament cu HBO2; 16 h post-HBO2 cu l-NAME / 2 × HBO2, șoarecii au primit 40 mg / kg l-NAME ip 2 h înainte de fiecare tratament cu HBO2, iar celulele au fost recoltate la 16 h după a doua expunere la HBO2. Toate datele sunt mijloace ± SE; n = nu. de șoareci din fiecare probă. * P <0,05 față de grupul de control (ANOVA cu 1 direcție).

Există un precedent pentru mobilizarea rapidă a celulelor stem din măduva osoasă, dar se crede că cea mai mare parte a emigrației are loc după o perioadă de proliferare celulară în nișa măduvei (16, 22). Am constatat că numărul de SPC circulante a atins un maxim de 16 ore după ce șoarecii au fost expuși la 2,8 ATA O2 și, dacă șoarecii au fost expuși la 2,8 ATA O2 timp de 90 de minute în 2 zile succesive, numărul a crescut și mai mult (Fig. 8). Nu a existat o creștere suplimentară a SPC-urilor din sângele periferic dacă șoarecii au fost expuși la mai mult de două tratamente HBO2. Numărul de leucocite din sângele periferic și măduva osoasă nu a crescut ca răspuns la HBO2, dar a existat o creștere semnificativă a CFC atât în ​​sânge, cât și în măduva osoasă (Tabelul 1). Kit-ul ligand solubil (factor de celule stem, SCF) a fost semnificativ crescut în sângele periferic al șoarecilor expuși la HBO2 (Tabelul 1).

O serie de studii au fost efectuate pentru a evalua dacă mobilizarea SPC a fost un răspuns · mediat de NO. Am constatat că SPC-urile nu au fost mobilizate într-un grup de șoareci eNOS. Șoarecii eNOS expuși la aer au prezentat mai multe celule dual-pozitive Sca-1 / CD34 în populația de celule închise decât șoarecii de tip sălbatic, 0,27 ± 0,05% (n = 4), dar nu au existat dovezi de mobilizare a celulelor stem ca răspuns la HBO2. Nivelul celulei la 16 ore după eliminarea șoarecilor a fost expus la 2,8 ATA O2 timp de 90 de minute a fost de 0,26 ± 0,08% (n = 5). De asemenea, am constatat că, dacă șoarecii de tip sălbatic au fost injectați înainte de HBO2 cu inhibitorul nespecific NO-sintază l-NAME, mobilizarea SPC nu a avut loc după niciunul dintre cele trei protocoale diferite de expunere la HBO2 (Fig. 8). SCF din sânge periferic nu a fost crescut la șoarecii expuși HBO2 tratați cu l-NAME (Tabelul 1).

Având în vedere că · NO pare să fie implicat în mobilizarea SPC, am examinat dacă administrarea unui · agent donator de · NO ar putea avea un efect similar cu HBO2. Am examinat mai întâi modificările concentrațiilor de măduvă osoasă · NO care au rezultat din administrarea intraperitoneală de SNP. Am început cu o doză de 4 mg / kg, despre care se anticipează reducerea tensiunii arteriale cu ~ 25% timp de 1 oră (31). Figura 9 prezintă un răspuns tipic și, de asemenea, răspunsul mediu din trei studii diferite. Concentrația · NO a atins un vârf de 39 ± 10 nM și a revenit la valoarea inițială la 15 minute după injectarea SNP. De asemenea, în Fig. 9 este un răspuns tipic la HBO2, care este în concordanță cu observații nepublicate (Goldstein LJ, Gallagher K, Baireddy V, Bauer SM, Bauer RJ, Buerk DG, Thom SR și Velazquez OC). HBO2 a cauzat o creștere rapidă a măduvei osoase · NO care a atins un platou de 1.008 ± 255 nM (n = 3), iar acest nivel a persistat pe durata expunerii hiperoxice. Cu efectul nominal al SNP la 4 mg / kg, am efectuat patru studii folosind 8 mg / kg, ceea ce reprezintă aproximativ trei sferturi din LD50 pentru șoareci (39). Măduva osoasă · NO a fost crescută cu 38 ± 12 nM. De asemenea, am examinat SPC-urile circulante la șoareci la 90 de minute după administrarea SNP și am constatat că populația dual-pozitivă cu celule închise Sca-1 / CD34 este de 0,11 ± 0,02%, diferit nesemnificativ de martor.

Concentrația de oxid nitric (· NO) în măduva osoasă a șoarecelui. A: un exemplu de creștere în · NO după 4 mg / kg ip nitroprusid de sodiu (SNP). Odată ce nivelul · NO a revenit la linia de bază, soarecele a fost presurizat la 2,8 ATA O2 și s-a constatat că nivelul · NO crește semnificativ. Un model foarte similar de răspunsuri a fost observat în 3 studii separate. B: creșterea medie (± SE) în · NO observată ca răspuns la 4 mg / kg SNP.

Concluzii 
Rezultatele acestui studiu demonstrează că expunerea la HBO2 va determina mobilizarea rapidă a SPC la om, iar numărul de SPC rămâne crescut în sânge pe parcursul a 20 de tratamente HBO2. Pe baza răspunsurilor la controalele umane normale, se pare că expunerea anterioară la radiații reduce răspunsul la un tratament HBO2. Se știe că radioterapia reduce mobilizarea care apare ca răspuns la agenții chimioterapeutici și la factorii de creștere (19, 25).

Studiile efectuate la șoareci indică faptul că HBO2 stimulează mobilizarea SPC, deși răspunsul la doză poate diferi de cel observat la om. Nu am examinat în mod sistematic cursul timpului sau răspunsul la doză pentru mobilizarea SPC de către HBO2 la om. Un model tipic pentru descoperirea științifică / medicală este efectuarea de studii pe sisteme model și apoi verificarea apariției acestora la ființe umane. În studiul nostru, am făcut observațiile noastre inițiale privind mobilizarea SPC de către HBO2 la oameni și apoi am investigat răspunsurile la animale pentru a elucida mecanismul. De fapt, dacă am fi început munca noastră cu animale, este posibil să nu fi făcut descoperirea noastră deoarece protocolul HBO2 utilizat în mod obișnuit (2.0 ATA O2 timp de 1-2 ore) provoacă doar un efect destul de nominal la șoareci. Am constatat că cea mai eficientă presiune pentru creșterea SPC-urilor circulante la șoareci a fost de 2,8 ATA O2.

Observațiile cu șoareci knockout eNOS și efectul inhibitor al l-NAME la șoareci de tip sălbatic indică faptul că HBO2 a mobilizat SPC-uri printr-un mecanism · NO-dependent. HBO2 ridică SCF în sângele periferic și acest lucru este inhibat și de l-NAME. Aceste constatări sunt în concordanță cu lucrările publicate care arată că stimularea măduvei osoase · NO sintază va activa metaloproteinaza-9 pentru a scinda SCF de legătura sa membranară, permițând astfel mobilizarea SPC mediată de SCF (1, 8). HBO2 determină o creștere semnificativă a măduvei osoase · concentrația de NO care nu poate fi reprodusă cu perfuzia de SNP.

La pacienți, a existat o creștere semnificativă a numărului de celule CD34 + între primul și al 10-lea tratament hiperbar. La șoareci, am constatat că două tratamente au generat o mobilizare semnificativ mai mare decât una, dar nu s-a mai înregistrat nicio creștere dincolo de două tratamente. Diferența dintre răspunsurile umane și cele murine nu este clară. Poate fi legat de răspunsul aparent mai slab la pacienții expuși la radioterapie față de controalele normale. Nu am expus voluntarii umani la mai mult de un tratament în acest studiu, deci nu cunoaștem protocolul optim la oameni normali și sănătoși. O posibilitate alternativă este că pot exista diferențe între șoareci și oameni în sinteza măduvei osoase · NU ca răspuns la HBO2.

A existat o discrepanță între numărul de celule care exprimă CD34 și CFC-urile observate înainte de cele 10 și 20 de tratamente HBO2. Rezultatele din experimentele CFC efectuate cu preparate monocitare purificate care exprimă CD34 și cele care nu exprimă CD34, indică faptul că populația de celule CD34 + a fost responsabilă pentru creșterea CFC ca răspuns la HBO2. Nu este clar de ce CFC-urile nu au fost crescute peste numărul inițial de colonii cu celule obținute înainte de tratamentele 10 și 20. Creșterea îmbunătățită ulterioară HBO2 se poate referi la o mică fracțiune de celule eliberate în imediata apropiere a HBO2 care prezintă un potențial de creștere îmbunătățit. Se raportează că celulele CD34 + mobilizate de agenți chimioterapeutici și factori de creștere prezintă un potențial de creștere mai robust decât SPC-urile mai vechi din circulație. Celulele obținute de la pacienți după ce au fost supuși tratamentului pentru mobilizarea SPC au eficiența de placare de două ori (37). Alternativ, nu am exclus posibilitatea ca expunerea recentă la HBO2 să aibă un efect antiapoptotic sau pro-proliferativ asupra SPC-urilor.

Celulele descendente din plăcile CFC exprimă CXCR4 și VEGFR-2. Deoarece CXCR4 este necesar pentru celulele progenitoare care se află în locurile de leziune / ischemie, iar VEGFR-2 este prezent pe progenitorii endoteliali, aceste descoperiri sugerează că unele celule mobilizate de HBO2 pot funcționa ca progenitori endoteliali (4, 17). Acest lucru este susținut și de constatările noastre microscopice confocale. Într-un model de plagă ischemică murină, am constatat că HBO2 stimulează SPC-urile care aduc răni ischemice, îmbunătățesc vasculogeneza și îmbunătățesc vindecarea (Goldstein LJ, Gallagher K, Baireddy V, Bauer SM, Bauer RJ, Buerk DG, Thom SR și Velazquez OC, observații nepublicate).

Studiul nostru oferă o nouă perspectivă asupra unui posibil mecanism pentru terapia HBO2. HBO2 va stimula neovascularizarea la om și la modelele animale, deși mecanismele sunt slab înțelese (15, 24). Alții au arătat că HBO2 mărește sinteza factorilor de creștere (11, 14, 26). Dacă factorii de creștere ar fi crescuți în rănile periferice și în locurile expuse la radiații, acești factori ar atrage SPC mobilizați spre casă în zonele afectate, unde ar putea apărea vasculogeneza.

Noi roluri pentru SPC mobilizate, precum și creșteri ale SCF, sunt examinate în raport cu o serie de tulburări și intervenții clinice (10, 12, 21, 27, 29, 32). O populație de celule CD34 + / CD133 + s-a dovedit a fi pluripotentă, capabilă să repopuleze măduva osoasă la șoareci iradiați și să formeze progenitori dendritici (5). Aceste studii oferă un impuls pentru explorarea ulterioară cu HBO2, având în vedere gradul său ridicat de siguranță față de metodele actuale de mobilizare SPC (6, 18, 38). Barotrauma auditivă apare la un număr mic de pacienți, iar aparițiile rare de toxicitate biochimică a O2 la ochi, plămâni și sistemul nervos central sunt practic întotdeauna reversibile (6, 18, 38). Un domeniu suplimentar în care mobilizarea SPC este importantă este domeniul transplantului de măduvă osoasă (36). Deoarece mobilizarea SPC poate fi variabilă ca răspuns la chimioterapie, poate exista un potențial pentru creșterea succesului acestei proceduri cu HBO2 concomitent. Această problemă necesită investigații suplimentare.

Note

Vezi și
 Paradoxul hipoxic-hiperepoxic in camera hiperbara

Celule
Oxigen
Medicina scufundării